Het vrouwen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2008 werd gewonnen door Du Jing en Yu Yang.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Vrouwen dubbel